Metasinopa (Метасинопа — „поред Синопе”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду раног олигоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Metasinopa.

Временска распрострањенст рода Metasinopa унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке